Een verkeersweg:
 M-22.3 (Kosovo)
 M22.3 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M22.3 (Joegoslavië)